Marnstein heißen folgende geographischen Objekte:

 Burg Marnstein, abgegangene Höhenburg in der oberpfälzischen Gemeinde Störnstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern
 Marnstein, historischer Name von Marienstein (Falkenstein), Ortsteil von Falkenstein, Oberpfalz, Bayern